

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

860-е пне.